Ce nom peut faire référence :
 Aux cyclines, protéines impliquées dans le cycle cellulaire.
 Aux cyclines, abréviation courante désignant les antibiotiques de la famille des tétracyclines.